Kletzke steht für:
 Kletzke (Plattenburg), Ortsteil der Gemeinde Plattenburg, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Daniela Kletzke (* 1969), deutsche Hörspielautorin und -regisseurin